Шлюз (из  или , или  () ←  — исключённая вода):

Механические конструкции 
 Шлюз — гидротехническое сооружение на судоходных и водных путях.
 Атмосферный шлюз — устройство или сооружение, позволяющее сообщение между зонами с разным давлением.
 Железнодорожный шлюз — узловая железнодорожная станция, а также элемент пути на сортировочной станции для кратковременной стоянки горочного локомотива в предгорочной горловине.

Информационные технологии 
 Сетевой шлюз — сетевое устройство или программа для средств сопряжения разнородных сетей.
 Интернет-шлюз — программа или оборудование, организующее доступ из локальной сети в Интернет.
 Шлюз по умолчанию — адрес маршрутизатора, на который отправляется трафик, для которого невозможно определить маршрут исходя из таблиц маршрутизации.

Прочее 
 Шлюз — московская ска-панк группа.
 Шлюз — узловая железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Тверской области.
 Шлюзы — посёлок, расположенный на острове в Перервинской пойме Москва-реки. Возник как посёлок для работников Перервинского гидроузла.
 Шлюзы — район города Волгодонска, ранее — рабочий посёлок строителей Цимлянского гидроузла.